Luger steht für:
 Luger Parabellum 08, siehe Parabellumpistole (nach Georg Luger benannt)
 9 mm Luger, die Patrone 9 × 19 mm

Luger ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Luger (1869–1945), österreichischer Maler
 Angelina Luger (1858–1910), deutsche Opernsängerin
 Anton Luger (1863–1946), österreichischer Politiker (Deutsche Vereinigung/CS) und Wirtschaftsbesitzer
 Christoph Luger (* 1957), österreichischer Maler und Grafiker
 Constantin Luger (* 1981), österreichischer Musiker, Moderator und Autor
 Dan Luger (* 1975), englischer Rugby-Union-Spieler
 Engelbert Luger (1861–1926), österreichischer Politiker
 Florian Luger (* 1994), österreichisches Model
 Florian Luger (Politiker), Kärntner Landtagsabgeordneter in der Zwischenkriegszeit (SDAP)
 Friedrich Luger (1813–1890), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Autor
 Georg Luger (1849–1923), österreichischer Waffentechniker
 Joachim Hermann Luger (* 1943), deutscher Schauspieler
 Karolin Luger (* 1963), österreichisch-amerikanische Biochemikerin
 Klaus Luger (* 1960), österreichischer Politiker
 Kurt Luger (* 1952), österreichischer Kommunikationswissenschaftler
 Lex Luger (* 1958), US-amerikanischer Wrestler
 Lex Luger (Musikproduzent) (* 1991), US-amerikanischer Musikproduzent
 Max Luger (* 1949), Pastoralassistent und Geldspendenumverteiler in der Stadt Salzburg
 Maximilian Rudolf Luger (* 1958), österreichischer Architekt, Innenarchitekt und Ziviltechniker
 Peter Luger (* 1943), deutscher Chemiker und Kristallograph
 Reinhold Luger (* 1941), österreichischer Künstler und Grafikdesigner

Siehe auch:
 Luga
 Lugar
 Lugner
 Lueger